Repentance — девятый студийный альбом Esham А. Смита, выпущенный в 2003 году. Диск стал первым релизом рэпера на лейбле Psychopathic Records. Repentance дебютировал на девятом месте в чарте Heatseekers, на десятом — в чарте независимых альбомов и 71-м — в Top R&B/Hip-Hop Albums.

Об альбоме 
Поскольку большая часть самых известных материалов Смита содержала песни, в которых упоминается сатана, он был обвинён в сатанизме и в течение долгого времени пытался опровергнуть подобные суждения. Repentance был создан как попытка «изменить свой стиль» и сценический образ. Первоначально альбом должен был называться Redemption.

В рецензии на сайте Allmusic говорилось, что «Repetance — это небольшой шаг вперёд для Эшема. Он кажется здесь очень уверенным, чувствующим себя комфортно в качестве исполнителя» и что «когда он берёт себя в руки, <…> он делает лучшую музыку в своей плодотворной, но в значительной степени непризнанной карьере».

Список композиций 
 «Bang» 3:18
 «Can’t Take That» 2:49
 «Woo Woo Woo» 3:26
 «Pay Me» (featuring Bone Thugs-N-Harmony) 3:55
 «No More Dyin'» 2:55
 «Soopa Doopa» (featuring Soopa Villianz) 2:05
 «Back in da Day» 4:09
 «Mommy» 2:21
 «Hard Times» (featuring Insane Clown Posse) 3:09
 «Ex-Girlfriend» 2:55
 «Look at Me» (featuring Twiztid) 2:38
 «Brick» (featuring TNT) 2:59
 «Get Doe» 1:59
 «Boom!» (featuring Violent J) 3:26
 «In Detroit» (featuring TNT) 2:50
 «Boss Up» 3:25
 «Out Cold» 2:34
 «Dem Boyz» (featuring Violent J) 3:37
 «No War» (featuring Jumpsteady) 3:19
 «All of My Life» 3:33

Участники записи 
 Esham — исполнитель
 Mike Puwal — гитара

Производство 
 Продюсер: Esham
 Звукорежиссёры: Esham, Fritz the Cat, Mike P.
 Сведение: Esham, Fritz the Cat, Mike P.
 Аранжировщик: Esham

Чарты 
Альбом — Billboard (США)

Синглы

Примечания 

Альбомы Esham
Альбомы Psychopathic Records